Met The City kan het volgende worden bedoeld:
 City of London, het historische en financiële centrum van Londen
 The City (documentaire), een documentairefilm over Londen uit 1939
 The City (film), een film van Fox Film Corporation uit 1926
 The City (soap), een Amerikaanse soapserie
 The City (televisieserie) , een Canadese televisieserie
 The City (Vangelis), een muziekalbum
 De stad, een sciencefictionverhaal uit 1950